Liebesbriefe steht für:

 Liebesbriefe (1943), einen deutschen Spielfilm von Hans H. Zerlett
 Liebesbriefe (1945), einen US-amerikanischen Spielfilm von Wilhelm Dieterle
 Liebesbriefe (1982), einen DDR-Kurzspielfilm von Uwe Belz